Third-party Access (TPA) – pojęcie z dziedziny telekomunikacji
 Tkankowy aktywator plazminogenu (Tissue plasminogen activator, tPA) – proteaza serynowa przekształcająca plazminogen w plazminę
 Kwas tereftalowy (ang. terephthalic acid)